Список аэропортов штата Миннесота Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

FAA airport codes link to the relevant pages (PDF) from Minnesota Airport Directory.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Бемиджи
| BJI
| BJI
| KBJI
| Региональный аэропорт Бемиджи
| PR
| align=right | 26 057 

|- valign=top
| Брейнерд
| BRD
| BRD
| KBRD
| Региональный аэропорт Брейнерд-Лейкс
| PR
| align=right | 19 206 

|- valign=top
| Дулут
| DLH
| DLH
| KDLH
| Международный аэропорт Дулут
| PR
| align=right | 139 480 

|- valign=top
| Хиббинг
| HIB
| HIB
| KHIB
| Аэропорт Чисхолм-Хиббинг
| PR 
| align=right | 10 197 

|- valign=top
| Интернашенал-Фолс
| INL
| INL
| KINL
| Международный аэропорт Интернашенал-Фолс
| PR
| align=right | 18 475 

|- valign=top
| Миннеаполис
| MSP
| MSP
| KMSP
| Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол
| PR
| align=right | 34 056 443 

|- valign=top
| Рочестер
| RST
| RST
| KRST
| Международный аэропорт Рочестер
| PR
| align=right | 149 600 

|- valign=top
| Сент-Клауд
| STC
| STC
| KSTC
| Региональный аэропорт Сент-Клауд
| PR
| align=right | 25 094 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Тиф-Ривер-Фолс
| TVF
| TVF
| KTVF
| Региональный аэропорт Тиф-Ривер-Фолс
| CS
| align=right | 3 392 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Миннеаполис / Блейн
| ANE
| 
| KANE
| Аэропорт Анока-Каунти — Блейн
| RL
| align=right | 19 

|- valign=top
| Миннеаполис / Кристал
| MIC
| MIC
| KMIC
| Аэропорт Кристал
| RL
| 

|- valign=top
| Миннеаполис / Иден-Прери
| FCM
| FCM
| KFCM
| Аэропорт Флаин-Клауд
| RL
| align=right | 69 

|- valign=top
| Миннеаполис / Лейквилл
| LVN
| 
| KLVN
| Аэропорт Эйрлейк
| RL
| align=right | 17 

|- valign=top
| Саут-Сент-Пол
| SGS
| 
| KSGS
| Муниципальный аэропорт Саут-Сент-Пол
| RL
| align=right | 6 

|- valign=top
| Сент-Пол
| STP
| STP
| KSTP
| Аэропорт Сент-Пол-Даунтаун
| RL
| align=right | 205 

|- valign=top
| Сент-Пол / Лейк-Элмо
| 21D
|
|
| Аэропорт Лейк-Элмо
| RL
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Эйткин
| AIT
| 
| KAIT
| Муниципальный аэропорт Эйткин (Steve Kurtz Field)
| GA
|

|- valign=top
| Альберт-Ли
| AEL
| AEL
| KAEL
| Муниципальный аэропорт Альберт-Ли
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Алегзандрия
| AXN
| AXN
| KAXN
| Муниципальный аэропорт Алегзандрия
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Остин
| AUM
| AUM
| KAUM
| Муниципальный аэропорт Остин
| GA
| 

|- valign=top
| Бодетт
| BDE
| BDE
| KBDE
| Международный аэропорт Бодетт
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Бенсон
| BBB
| BBB
| KBBB
| Муниципальный аэропорт Бенсон
| GA
|

|- valign=top
| Блу-Эрт
| SBU
| 
| KSBU
| Муниципальный аэропорт Блу-Эрт
| GA
|

|- valign=top
| Баффало
| CFE 
| 
| KCFE
| Муниципальный аэропорт Баффало
| GA
|

|- valign=top
| Каледония
| CHU
| 
| KCHU
| Аэропорт Хьюстон-Каунти
| GA
|

|- valign=top
| Кеймбридж
| CBG
| 
| KCBG
| Муниципальный аэропорт Баффало
| GA
|

|- valign=top
| Канби
| CNB 
| 
| KCNB
| Муниципальный аэропорт Канби
| GA
|

|- valign=top
| Клокей
| COQ
| 
| KCOQ
| Аэропорт Клокей/Карлтон-Каунти
| GA
| align=right | 33 

|- valign=top
| Крукстон
| CKN
| CKN
| KCKN
| Муниципальный аэропорт Крукстон
| GA
|

|- valign=top
| Детройт-Лейкс
| DTL
| DTL
| KDTL
| Аэропорт Детройт-Лейкс
| GA
| 

|- valign=top
| Додж-Сентер
| TOB
| 
| KTOB
| Аэропорт Додж-Сентер
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Дулут
| DYT
| 
| KDYT
| Аэропорт Скай-Харбор
| GA
|

|- valign=top
| Элбоу-Лейк
| Y63
|
|
|Муниципальный аэропорт Элбоу-Лейк
| GA
|

|- valign=top
| Или
| ELO
| LYU
| KELO
| Муниципальный аэропорт Или
| GA
| 

|- valign=top
| Эвлет
| EVM
| EVM
| KEVM
| Муниципальный аэропорт Эвлет-Виргиния
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Фэрмонт
| FRM
| FRM
| KFRM
| Муниципальный аэропорт Фэрмонт
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Фэрибо
| FBL
| FBL
| KFBL
| Муниципальный аэропорт Фэрибо
| GA
| 

|- valign=top
| Фергус-Фолс
| FFM
| FFM
| KFFM
|Муниципальный аэропорт Фергус-Фолс
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Фостон
| FSE
| 
| KFSE
| Муниципальный аэропорт Фостон
| GA
|

|- valign=top
| Гленвуд
| GHW
| 
| KGHW
| Муниципальный аэропорт Гленвуд
| GA
|

|- valign=top
| Гранд-Марей
| CKC
| GRM
| KCKC
| Аэропорт Гранд-Марей/Кук-Каунти
| GA
| 

|- valign=top
| Гранд-Рапидс
| GPZ
| GPZ
| KGPZ
| Аэропорт Гранд-Рапидс/Айтаска-Каунти
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Халлок
| HCO
| 
| KHCO
| Муниципальный аэропорт Халлок
| GA
|

|- valign=top
| Холи
| 04Y
|
|
| Муниципальный аэропорт Холи
| GA
|

|- valign=top
| Хектор
| 1D6
|
|
| Муниципальный аэропорт Хектор
| GA
|

|- valign=top
| Хатчинсон
| HCD
| 
| KHCD
| Муниципальный аэропорт Хатчинсон
| GA
| 

|- valign=top
| Джэксон
| MJQ
| MJQ
| KMJQ
| Муниципальный аэропорт Джэксон
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Ле-Сур
| 12Y
|
|
| Муниципальный аэропорт Ле-Сур
| GA
|

|- valign=top
| Литчфилд
| LJF
| 
| KLJF
|Муниципальный аэропорт Литчфилд
| GA
|

|- valign=top
| Литл-Фолс
| LXL
| 
| KLXL
| Аэропорт Литл-Фолс/Моррисон-Каунти
| GA
| 

|- valign=top
| Лонг-Прери
| 14Y
|
|
| Муниципальный аэропорт Лонг-Прери
| GA
|

|- valign=top
| Лонгвилл
| XVG
| 
| KXVG
| Муниципальный аэропорт Лонгвилл
| GA
|

|- valign=top
| Луверн
| LYV 
| 
| KLYV
| Муниципальный аэропорт Луверн
| GA
|

|- valign=top
| Мадисон
| DXX
| 
| KDXX
| Лак-Ки-Парл-Каунти
| GA
|

|- valign=top
| Маномен
| 3N8
|
|
| Маномен-Каунти
| GA
|

|- valign=top
| Манкейто
| MKT
| MKT
| KMKT
| Региональный аэропорт Луверн
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Маршалл
| MML
| MML
| KMML
| Региональный аэропорт Саутуэст-Миннесота
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Монтевидео
| MVE
| MVE
| KMVE
| Аэропорт Монтевидео-Чиппева-Каунти
| GA
|

|- valign=top
| Морхед
| JKJ
| 
| KJKJ
| Муниципальный аэропорт Морхед
| GA
|

|- valign=top
| Мус-Лейк
| MZH
| 
| KMZH
|  Аэропорт Мус-Лейк-Карлтон-Каунти
| GA 
| 

|- valign=top
| Мора
| JMR
| 
| KJMR
| Муниципальный аэропорт Мора
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Моррис
| MOX
| MOX
| KMOX
| Муниципальный аэропорт Моррис
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Нью-Алм
| ULM
| ULM
| KULM
| Муниципальный аэропорт Нью-Алм
| GA
| align=right | 69 

|- valign=top
| Орр
| ORB
| 
| KORB
| Региональный аэропорт Орр
| GA
|

|- valign=top
| Ортонвилл
| VVV
| 
| KVVV
|Муниципальный аэропорт Ортонвилл
| GA
|

|- valign=top
| Оватонна
| OWA
| OWA
| KOWA
| Региональный аэропорт Оватонна-Дегнер
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Парк-Рапидс
| PKD
| PKD
| KPKD
| Муниципальный аэропорт Парк-Рапидс
| GA
| 

|- valign=top
| Пейнсвилл
| PEX
| 
| KPEX
| Муниципальный аэропорт Пейнсвилл
| GA 
| align=right | 6 

|- valign=top
| Пайн-Ривер
| PWC
| 
| KPWC
| Региональный аэропорт Пайн-Ривер
| GA
| 

|- valign=top
| Пайпстон
| PQN
| 
| KPQN
|  Муниципальный аэропорт Пайпстон
| GA
|

|- valign=top
| Престон
| FKA
| 
| KFKA
| Аэропорт Филлмор-Каунти
| GA
|

|- valign=top
| Принстон
| PNM
| 
| KPNM
| Муниципальный аэропорт Принстон
| GA
| align=right | 50 

|- valign=top
| Ред-Уинг
| RGK
| 
| KRGK
| Региональный аэропорт Ред-Уинг
| GA
| 

|- valign=top
| Редвуд-Фолс
| RWF
| RWF
| KRWF
| Муниципальный аэропорт Редвуд-Фолс
| GA
|

|- valign=top
| Розо
| ROX
| ROX
| KROX
| Муниципальный аэропорт Розо
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Раш-Сити
| ROS
| 
| KROS
| Региональный аэропорт Раш-Сити
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Рашфорд
| 55Y
|
|
| Муниципальный аэропорт Рашфорд
| GA 
|

|- valign=top
| Сок-Сентер
| D39
|
|
| Муниципальный аэропорт Сок-Сентер
| GA 
|

|- valign=top
| Силвер-Бей
| BFW
| 
| KBFW
| Муниципальный аэропорт Силвер-Бей
| GA
|

|- valign=top
| Спрингфилд
| D42
|
|
| Муниципальный аэропорт Спрингфилд
| GA
|

|- valign=top
| Сент-Джеймс
| JYG
| 
| KJYG
| Муниципальный аэропорт Сент-Джеймс
| GA
|

|- valign=top
| Стейплс
| SAZ
| 
| KSAZ
| Муниципальный аэропорт Стейплс
| GA
|

|- valign=top
| Тауэр
| 12D
|
|
| Муниципальный аэропорт Тауэр
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Трейси
| TKC 
| 
| KTKC
| Муниципальный аэропорт Трейси
| GA
| 

|- valign=top
| Ту-Харборс
| TWM
| 
| KTWM
| Richard B. Helgeson Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Уодина
| ADC
| 
| KADC
| Wadena Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уолкер
| Y49
|
|
| Walker Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уоррод
| RRT
| RRT
| KRRT
| Warroad International Memorial Airport (Swede Carlson Field)
| GA
| align=right | 30 

|- valign=top
| Уосика
| ACQ
| 
| KACQ
| Waseca Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уитон
| ETH
| 
| KETH
| Wheaton Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Уилмар
| BDH
| 
| KBDH
| New Willmar Municipal Airport (John L. Rice Field) (replaced ILL)
| GA
|

|- valign=top
| Уиндом
| MWM
| MWM
| KMWM
| Windom Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уинона
| ONA
| ONA
| KONA
| Winona Municipal Airport (Max Conrad Field)
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Уинстед
| 10D
|
|
| Winsted Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уэртингтон
| OTG
| OTG
| KOTG
| Worthington Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Эйда / Туин-Валли
| D00
|
|
| Norman County Ada/Twin Valley Airport
|
|

|- valign=top
| Аплтон
| AQP
| 
| KAQP
| Appleton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Бакус
| 7Y3
|
|
| Backus Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Багли
| 7Y4
|
|
| Bagley Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Белл-Плейн
| 7Y7
|
|
| A.R.S. Sport Airstrip (A.R.S. Sport Strip)
|
|

|- valign=top
| Бемиджи
| 96M
|
|
| Moberg Air Base (Seaplane Base)
|
|

|- valign=top
| Биг-Фолс
| 7Y9
|
|
| Big Falls Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Бигфорк
| FOZ
| 
| KFOZ
| Bigfork Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Баустринг
| 9Y0
|
|
| Аэропорт Баустринг
|
|

|- valign=top
| Брутен
| 6D1
|
|
| Brooten Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Чатфилд
| 2C4
|
|
| Flying A Airport
|
|

|- valign=top
| Клэрисса
| 8Y5
|
|
| Clarissa Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Клир-Лейк
| 8Y6
|
|
| Leaders/Clear Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Кук
| CQM
| 
| KCQM
| Cook Municipal Airport
|
| 

|- valign=top
| Крейн-Лейк
| CDD
| 
| KCDD
| Scotts Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Дирвуд
| M69
|
|
| Birch Lake Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Дирвуд
| M14
|
|
| Mal's Serpent Lake Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Дулут
| 9M0
|
|
| North Country Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Ист-Галл-Лейк
| 9Y2
|
|
| East Gull Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Эвлет
| 9Y5
|
|
| Sky Harbor Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Фертил
| D14
|
|
| Fertile Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Форест-Лейк
| 25D
|
|
| Forest Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Гленко
| GYL
| 
| KGYL
| Glencoe Municipal Airport (Vernon Perschau Field)
|
|

|- valign=top
| Гранд-Марей
| 0G5
|
|
| Grand Marais/Cook County Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Гранит-Фолс
| GDB
| 
| KGDB
| Granite Falls Municipal Airport (Lenzen-Roe Memorial Field)
|
| align=right | 11 

|- valign=top
| Григла
| 3G2
|
|
| Grygla Municipal Airport (Mel Wilkens Field)
|
|

|- valign=top
| Хеннинг
| 05Y
|
|
| Henning Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Херман
| 06Y
|
|
| Herman Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Хилл-Сити
| 07Y
|
|
| Hill City - Quadna Mountain Airport
|
|

|- valign=top
| Хинкли
| 04W
|
|
| Field of Dreams Airport
|
| 

|- valign=top
| Интернашенал-Фолс
| 09I
|
|
| Международный гидроаэропорт Интернашенал-Фолс
|
|

|- valign=top
| Инвер-Гров-Хайтс
| 09Y
|
|
| Wipline Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Карлстад
| 23D
|
|
| Karlstad Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Лайно-Лейкс
| 8Y4
|
|
| Surfside Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Литлфорк
| 13Y
|
|
| Littlefork Municipal/Hanover Airport
|
|

|- valign=top
| Мейпл-Лейк
| MGG
| 
| KMGG
| Maple Lake Municipal Airport & Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Макгрегор
| HZX
| 
| KHZX
| Isedor Iverson Airport
|
|

|- valign=top
| Милака
| 18Y
|
|
| Milaca Municipal Airport 
|
|

|- valign=top
| Мотли
| 22Y
|
|
| Morey's Airport
|
|

|- valign=top
| Мердок
| 23Y
|
|
| Murdock Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Нейри
| 5C3
|
|
| Nary National Airport (Shefland Field)
|
|

|- valign=top
| Нью-Йорк-Милс
| 25Y
|
|
| New York Mills Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Нортом
| 43Y
|
|
| Northome Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Оливия
| OVL
| 
| KOVL
| Olivia Regional Airport
|
|

|- valign=top
| Пеликан-Рапидс
| 47Y
|
|
| Pelican Rapids Municipal Airport (Lyon’s Field)
|
|

|- valign=top
| Перхем
| 16D
|
|
| Perham Municipal Airport
|
| align=right | 5 

|- valign=top
| Пайнкрик
| 48Y
|
|
| Piney Pinecreek Border Airport
|
|

|- valign=top
| Ред-Лейк-Фолс
| D81
|
|
| Red Lake Falls Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Римир
| 52Y
|
|
| Remer Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Слейтон
| DVP
| 
| KDVP
| Slayton Municipal Airport
|
| 

|- valign=top
| Слипи-Ай
| Y58
|
|
| Sleepy Eye Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Стантон
| SYN
| SYN
| KSYN
| Stanton Airfield 
|
|

|- valign=top
| Старбак
| D32
|
|
| Starbuck Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Стивен
| D41
|
|
| Stephen Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Тайлер
| 63Y
|
|
| Tyler Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Уоррен
| D37
|
|
| Warren Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Уоскиш
| VWU
| 
| KVWU
| Waskish Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Уобан
| M49
|
|
| Jolly Fisherman Seaplane Base 
|
|

|- valign=top
| Уэлс
| 68Y
|
|
| Wells Municipal Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Camp Ripley
| RYM
| 
| KRYM
| Ray S. Miller Army Airfield (National Guard)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Уилмар
| ILL
| ILL
| KILL
| Old Willmar Municipal Airport (closed 2006, replaced by BDH)
| GA
| 

|- valign=top
| Гранд-Марей
|
| GRM
|
| Devil's Track Municipal Airport (closed 1993, replaced by CKC) 
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007—2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

Minnesota Department of Transportation (Mn/DOT):
 Minnesota Airport Directory
 Map of Public Airports in Minnesota

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Minnesota — FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network — IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Minnesota

 Ссылки 
 Lists of airports in Minnesota:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Миннесота
Аэропорты